

Межин — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Межин — село в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Межин — село в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Межин — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Межин — село в гміні Карліно Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Межин — село в гміні Добра Полицького повіту Західнопоморського воєводства